Флаг Ключе́вского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края Российской Федерации.

Описание 
«Флаг Ключевского сельского поселения представляет собой прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, по нижнему краю которого расположена горизонтальная белая волнистая полоса (шириной 1/10 ширины полотнища) с голубой внутренней полоской (шириной 1/50 ширины полотнища); в голубом полотнище фигуры из герба поселения выполненные зелёными, белыми, серыми, чёрными и красными цветами (гора с тремя вершинами, над крайней к древку — пламя со стелющимся дымом и слетающий к белой волнистой полосе орлан)».

Обоснование символики 
Посёлок Ключи, расположенный у подножия вулкана «Ключевская Сопка», исторически являлся центром земель в среднем течении реки Камчатки. Первых поселенцев привлекало обилие животного и растительного мира, красивые высокие берега, наличие бесчисленных источников кристально-чистой родниковой воды, отражённых на флаге узкой лазоревой, волнистой лентой.

Крупнейший в Евразии вулкан Ключевской находится в 30-ти км от посёлка, посмотреть на его величие приезжают люди за десятки тысяч километров, поэтому по праву является визитной карточкой муниципального образования. Его изображение на флаге отражает эту достопримечательность сельского поселения.

Зелёное поле символизирует альпийские луга, лиственные леса и громадный массив тайги вокруг посёлка.

Серебряная волнистая полоса символизирует крупнейшую водную артерию полуострова — реку Камчатка, а также все многочисленные озера и протоки.

Издревле людей для заселения территории привлекало наличие обширной долины, созданной многочисленными озёрами и протоками, которая обладает богатейшей кормовой базой и поэтому является наиболее благоприятным местом обитания рыбы, птиц, животных. Поэтому и в начале своей истории и по сей день, население поселения ориентировано на использование околоводного животного мира и ловлю рыбы. Белоплечий орлан (морской орёл) всегда составлял «конкуренцию» человеку, занимаясь по существу той же охотой. Это мощная, красивая птица, древний и характерный обитатель этих мест. На флаге орлан символически отражает богатую фауну Камчатки. Фигура орла — многогранный символ. Орёл — символизирует победу, силу, могущество. Благодаря острому зрению, орла принято считать олицетворением Всевидящего Ока, Провидения, а крылья орла символизируют возрождение.

Голубой цвет — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, жизненного роста.

Чёрный цвет — символ скромности, мудрости, вечности бытия.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, урожая, уважения и интеллекта.

Примечания

См. также 
 Герб Ключевского сельского поселения

Вулканы в геральдике
Флаги с изображением орлана